A 20 407-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Sződliget közigazgatási területén. Az M2-es autóút 34-es kilométerénél lévő sződligeti csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-est és a 21 112-es utat köti össze az autóút keleti oldalán. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 136 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20407
Sződliget